Василий Константинович Мичурин (30.01.1918, д. Тагна, Иркутская губерния, ныне в Заларинском районе Иркутской области России — 1989) — советский физик, музыкант, преподаватель высшей школы, организатор науки, легкоатлет. Доцент Физико-математического факультета, руководитель и дирижёр оркестра народных инструментов Ярославского педагогического института. Один из инициаторов создания Ярославского планетария.. Участник Великой Отечественной войны, капитан. Был чемпионом Ярославской области по прыжкам в высоту.

Биография 
Родился в январе 1918 года в Иркутской губернии.

Окончил Физико-математический факультет Ярославского педагогического института в 1940 году, поступил в аспирантуру.

Призван в июле 1941 года Сталинским РВК, в Сталинском районе г. Ярославль Ярославская области. Начинал как красноармеец; ушёл в запас как капитан. Служил воинской части 212 армейский запасной стрелковый полк 28 стрелковая бригада. Выбыл из воинской части: между 06.10.1942 и 11.10.1942

Был ранен и обморожен в боях под Москвой. После этого, так как закончил в детстве музыкальную школу, служил в Армейском ансамбле красноармейской эстрады, играл на струнных инструментах.

После войны продолжил обучение в аспирантуре на кафедре теоретической физики Ярославского педагогического института, которую закончил в 1949 году. В 1951 году защитил диссертацию «Рассеяние звука на флуктуациях» под руководством профессора Л. А. Чернова. Преподавал на физико-математическом факультете до 1980 года. Заведовал кафедрами общей физики (1951—1955, 1960—1964), теоретической физики (1966—1967, 1971—1976), а также организованной им кафедрой основ производства (1957). Участвовал в разработке программы по общей физике для физико-математических факультетов педагогических институтов. Способствовал созданию лабораторий и кабинетов, разработке учебных планов и программ, активизации методов преподавания. Несколько лет был членом учёной комиссии при Министерстве просвещения РСФСР, председателем Ярославского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества.

С 1950 года играл в оркестре народных инструментов Ярославского педагогического института, позднее стал его художественным руководителем и главным дирижёром. Оркестр приобрёл известность не только в городе, но и в стране; получил звание лучшего коллектива художественной самодеятельности профсоюзов, победил всесоюзный конкурс-радиофестиваля, в 1957 году стал лауреатом Всемирного фестиваля молодёжи и в Москве, за большой вклад в дело эстетического воспитания молодёжи и высокий исполнительский уровень удостоен звания народного коллектива. Много времени Мичурин уделял институтскому хору. Заслуженный работник культуры РСФСР, почётный член Всероссийского хорового общества, лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов.

Умер в 1989 году.

Труды 
 Мичурин В. К. Программы педагогических институтов. Общая физика. — М.: Просвещение, 1968.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (1945)
 Медаль «За оборону Москвы» (1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Литература 
 Физико-математический факультет // Ярославский педагогический вестник. — № 4 (1998).
 Егорова Т. Из жизни физика и музыканта // Северный край. — 25 августа 2009.

Примечания

Ссылки 
Василий Константинович Мичурин на сайте «Память народа».

Выпускники ЯГПУ
Мотострелки Великой Отечественной войны
Кандидаты физико-математических наук
Преподаватели ЯГПУ
Музыканты Ярославля
Физики СССР
Физики России
Исполнители на народных музыкальных инструментах